Název Alksna může znamenat:

 sídlo:
Alksna (okres Elektrėnai) – ves v okrese Elektrėnai v Litvě, 8 km od Bražuolė
 řeka:
Alksna (Alaušas) – tok v okrese Utena v Litvě, který se vlévá do jezera Alaušas u vsi Šeimyniškiai 
 Alksna (Šiūšis) – potok v západní Litvě, pravý přítok řeky Šiūšis
 Alksna (Vateka) – potok ve východní Litvě, levý přítok řeky Vateka
 Alksna (Žalpikė) – říčka v Litvě, pravý přítok řeky Žalpikė

Podobné názvy 
 Alksnė
 Alksnelė
 Alksnupė
 Alksnupis
 Alksnis
 Alksninė